Фи́нский алфави́т () — алфавит на основе латинского, использующийся для записи финского языка. В связи с факультативным использованием букв Š и Ž в разных источниках общее количество букв алфавита может указываться по-разному: либо 31, либо 29.

Примечания:
 Ä — нечто среднее между «э» и «я», как гласный в словах «пять», «гулять»;
 Ö — приблизительно как русское «ё» в словах «нёбо», «свёкла», «тёрка»;
 Y — приблизительно как русское «ю» в слове «Нюра», «барбекю»;
 буквы  B, C, F, G, Q, W, X, Z в современном финском письме используются только в заимствованиях (кроме диграфа NG [ŋ:]);
 Å Ä Ö — самостоятельные буквы, что учитывается при алфавитной сортировке;
 буква Å — заимствованная из шведского алфавита буква, используемая только для записи шведских имён и названий;
 для записи иностранных слов используются также буквы с гачеком Š («ш») и Ž («ж»);
 замена букв Ä Ö буквами A O или диграфами AE OE, как в немецком языке, не допускается, ибо это приводит к смысловой путанице: hän «он, она» — haen «забираю», tähti «звезда» — tahti «темп», säde «луч» — sade «дождь» и пр.;
 замена двойных гласных и согласных одиночными в транскрипции не допускается — это приводит к смысловой путанице: silli «селёдка» — siili «ёж», tilli «укроп» — tili «счёт» — tiili «кирпич», tuuli «ветер» — tulli «таможня» — tuli «огонь» и пр.

См. также 
 Финско-русская практическая транскрипция

Примечания 

Финский язык
Алфавиты на основе латинского
Письменности финно-угорских народов